Ахумян Тигран Семенович (; 1894—1973) — вірменський драматург і театрознавець.
 Ахумян Семен Тигранович (, 17 лютого 1930, Єреван — 16 травня 2016) — вірменський радянський політичний, громадський і державний діяч.